Бундесліга 2009—2010 () — 47-ий сезон першої німецької Бундесліги. Сезон розпочався 7 серпня 2009 традиційно матчем за участю діючого чемпіона — «Вольфсбург» : «Штутгарт». Останній тур було зіграно 8 травня 2010, зимове міжсезоння – з 21 грудня до 14 січня.

Регламент змагань 
В чемпіонаті брали участь 18 команд: 15 команд, що залишились в Бундеслізі, 2 команди, що здобули право змагатись у вищій лізі за підсумками змагань у Другій Бундеслізі, та команда, яка перемогла у раунді плей-офф за право змагатись у Бундеслізі.

За результатами чемпіонату дві команди, що посіли останні місця, вибули до Другої Бундесліги, відповідно дві найкращі команди Другої Бундесліги здобули право брати участь в основному чемпіонаті наступного сезону. Шістнадцята команда за підсумками сезону та третя команда Другої Бундесліги зіграли між собою 2 матчі, переможець в наступному сезоні продовжує змагання в Бундеслізі.

Інформація про команди

Стадіони 

1 Перед початком сезону закінчилась перебудова стадіону, яка збільшила кількість глядацькихмісць із 22,500 до 30,000.
2 Кількість глядацьких місць на стадіоні буде збільшено протягом сезону.
3 Кількість глядацьких місць на стадіоні буде збільшено до 61,000 з лютого 2010 року.
4 Стадіон буде перебудований на футбольний протягом наступних двох сезонів, що дозволить збільшити кількість місць до 58,000.

Тренери, капітани та спонсори

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати матчів

Плей-оф 
Шістнадцята команда Бундесліги «Нюрнберг» та третя команда Другої Бундесліги «Аугсбург» зіграли між собою 2 матчі. Переможцем став «Нюрнберг», здобувши таким чином право продовжити виступи в Бундеслізі в наступному сезоні.

Нюрнберг переміг у підсумку 3:0.

Статистика

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Бундесліга на сторінці Німецької футбольної ліги  

Німеччина
Німеччина
2009 у німецькому спорті
2010 у німецькому спорті
2009—2010